Sangué peut désigner :
Sangué, la commune du Sénégal ;
 Sangué, un hameau de Lurcy-le-Bourg, commune française dans le département de la Nièvre